

Codici 
 BEE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beagle Bay (Australia)
 BEE – codice vettore ICAO di Flybe
 bee – codice ISO 639-3 della lingua byangsi

Geografia 

 Bee – comune della provincia del Verbano Cusio Ossola (Italia)
 Bee – comune del Nebraska (Stati Uniti d'America)
 Bee – census-designated place statunitense situato nello stato dell'Oklahoma
 Contea di Bee – contea statunitense dello Stato del Texas

Musica 
 Bee – singolo di Lena del 2010

Persone 

 Barnard Elliott Bee, Jr. – militare statunitense
 Clair Bee – allenatore di pallacanestro statunitense
 Riccardo Bee – alpinista italiano

Sigle 
 Barriera emato-encefalica

Altro 
 Bee – cane di Mr. Satan nel manga e anime Dragon Ball
 Zia Bee – personaggio della serie televisiva The Andy Griffith Show